Limbus () har flere betydninger:

 Limbus (måleinstrumenter) – inddelt gradbue på et måleinstrument
 Limbus corneae – forsænkningen imellem hornhinden og den hvide del af øjeæblet

 Se også 
 Limbo – et teologisk begreb om en mellemtilstand efter døden, der hverken er Himmel eller Helvede